Кубок Словении по футболу 2017/2018 — 27-й розыгрыш Кубка Словении по футболу. Действующим обладателем трофея на момент старта турнира являлся клуб «Домжале» из одноименного города. Победитель турнира получил путёвку в первый отборочный раунд Лиги Европы 2018/19.

Формат соревнования 

1так как «Олимпия» квалифицировалась в Лигу Чемпионов 2018/19 через регулярный чемпионат, её место занял в Лиге Европы 2018/19 «Рудар», занявший в чемпионате 4-е место.

Состав турнира

Клубы Первой лиги Словении 2016/17 
 Алюминий
 Целе
 Домжале
 Горица
 Копер
 Кршко
 Марибор
 Олимпия
 Радомлье
 Рудар

Клубы, квалифицировавшиеся через региональные кубки 
 Кубок Копера 2016/17: Декани и Табор
 Кубок Крани 2016/17: Триглав и Крань
 Кубок Лендавы 2016/17: Хотица и Лендава 1903
 Кубок Любляны 2016/17: Крка и Илирия 1911
 Кубок Марибора 2016/17: Акумулятор Межица и Превалье
 Кубок Мурска-Соботы 2016/17: Белтинцы и Мура
 Кубок Нова-Горицы 2016/17: Толмин и Брда
 Кубок Птуя 2016/17: Видем и Драва Птуй
 Кубок Целе 2016/17: Чемпион и Шоштань (снялся с турнира)

Первый раунд 
Футбольный клуб «Шоштань» снялся с соревнования, его соперник «Триглав» получил автоматический проход в следующий раунд.

1/8 финала

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания 

Словения